Кубок мира среди пар 1997 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-1997 является 22-м по счёту, прошедшим в рамках данного соревнования. Третий год подряд турнир принимал британский Эдинбург Соревнование по традиции было включено в весеннюю грунтовую серию WTA Тура.

Соревнования проходили с 21 по 24 мая 1997 года, проходя накануне Roland Garros.

Первым номером посева в турнире стала пара Николь Арендт / Манон Боллеграф.

Ход турнира

Факты 
 Николь Арендт и Манон Боллеграф второй год подряд выигрывают местный приз.
 Нидерландка в 4й раз в своей карьере сыграла в финале данного турнира.

Ссылки

См. также 
 Кубок мира WTA среди пар

 WTA Тур 1997

 Портал: Теннис

Великобритания
Теннис
Май 1997 года
1997